Colerus ist der Familienname folgender Personen:

Christoph Köler (lateinisch auch Colerus; 1602–1658), deutscher Dichter, Schriftsteller, Gymnasiallehrer und Bibliothekar
Egmont Colerus von Geldern (1888–1939), österreichischer Schriftsteller
Emil Colerus von Geldern (1856–1919), österreich-ungarischer General der Infanterie
Jakob Colerus (1537–1612), deutscher evangelischer Geistlicher und Theologe 
Johannes Coler(us) (1566–1639), deutscher evangelischer Geistlicher
Johannes Colerus (1647–1707), deutscher evangelischer Theologe und früher Spinoza-Biograph
Matthias Colerus (1530–1587), deutscher Rechtswissenschaftler

Siehe auch:
 Coler